Princ Danijel, vojvoda Västergötlandski (polno ime Olof Daniel Westling), * 15. september 1973, Örebro, Švedska.

Princ Danijel je mož švedske prestolinaslednice Viktorije. Pred poroko je bil Danijel osebni trener in lastnik telovadnice. Njegovo polno ime Olaf Danijel Westling Bernadotte je registrirano v švedskem davčnem organu v nacionalnem popisu.

Ozadje in zgodnje življenje
Danijel se je rodil Olleju in Ewi Westling (roj. Ewa Westring) v Örebru na dan, ko je kralj Karel XVI. Gustav zasedel prestol. Njegova družina je živela v območju Brickebackna in on je odrasel v Ockelbu. Ima sestro Anno Westling Söderström (nekoč Anna Westling Blom, rojena Anna Westling). Krščen je bil januarja 1974 v cerkvi Almby.

Po koncu svojega izobraževanja je na kratko služil v švedski vojski v regimentu Hälsinge v Gävlu. Leta 2001 je spoznal prestolonaslednico, ko je postal njen osebni trener.

1. junija 2008 se je preselil v enosobno najemsko stanovanje v stavbi Pagebyggnaden na območju palače Drottningholm. To je tudi potrdil kraljevi dvor.

Poroka
24. februarja 2009 sta kralj Karel XVI. Gustav in švedska vlada dala Danijelu in Viktoriji uradno dovoljenje, da se lahko zaročita. To dovoljenje je bilo potrebno zaradi pogojev švedskega zakona o dedovanju.

Danijel je trpel za prirojeno (vendar ne dedno) boleznijo, ki je povzročila motnje delovanja ledvic. Tri mesece po zaroki, 28. maja 2009, je šel na presaditev ledvic v Karolinski univerzalni bolnišnici. Njegov oče mu je daroval ledvico. Operacija je bila uspešna. Viktorija ni bila prisotna med operacijo, saj je takrat opravljala kraljeve dolžnosti na Grenlandiji.

Poroka se je odvila 19. junija 2010 v Stockholmski katedrali ob 34. poročni obletnici njenih staršev. Po poroki sta se vojvoda in vojvodinja Västergötlandska preselila v palačo Haga.

Očetovstvo

17. avgusta 2011 je švedski kraljevi dvor objavil, da princ Danijel in prestolonaslednica Viktorija pričakujeta svojega prvega otroka marca 2012. Viktorija je 23. februarja 2012 rodila hčerko [[Estela Švedska|princeso Estello Silvio Ewo Mary]]. Danijel je vzel očetovski dopust in zamenjal starševsko vlogo z Viktorijo, ko je Estela šla v vrtec.

4. septembra 2015 je kraljevi dvor objavil, da par pričakuje svojega drugega otroka marca 2016. Viktorija je 2. marca 2016 ob 20:28 CET v Karolinski univerzalni bolnišnici rodila sina princa Oskarja Karla Olafa, vojvode Skånskega. Princ Oskar je tretji v vrsti nasledstva na švedski prestol.

Nazivi

Princ Danijel je z ženo tudi vezal monogram njenih začetnic, ki je uporabljen za posebne dogodke.

Po poroki, 19. junija 2010, je Danijel dobil naziv "njegova kraljeva visokost princ Danijel Švedski, vojvoda Västergötlandski". Svojemu imenu v rojstnem registru je dodal priimek Bernadotte, da bi priznal poroko s švedsko prestolonaslednico. Njegovo uradno ime je Olaf Danijel Westling Bernadotte in skupaj z ženo sta imenovana prestolonasledniški par.

Predniki

Sklici

Zunanje povezave
Njegova kraljeva visokost princ Danijel 

Živeči ljudje
Rodbina Bernadotte
Švedski princi